Ренделл () — английская фамилия. Известные носители:

 Ренделл, Рут (1930—2015) — британская писательница, автор популярных детективов и триллеров.
 Ренделл, Эд (род. 1944) — американский политик, бывший губернатор штата Пенсильвания член Демократической партии.